Chepkosgei ist der Familienname von:

 Caroline Chepkosgei (* 1991), kenianische Langstreckenläuferin
 Janet Chepkosgei, auch Janeth Jepkosgei Busienei (* 1983), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Nancy Kiprono Chepkosgei, kenianische Langstreckenläuferin
 Nelly Chepkosgei, kenianische Mittelstreckenläuferin
 Davina Chepkosgei Wachira, kenianische Langstreckenläuferin
 Joyciline Chepkosgei, auch Jepkosgei (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Jepkosgei
 Kosgei